

Министри правде Црне Горе Петровића Његоша

Књажевина Црна Гора

Краљевина Црна Гора

Министри правде Републике Црне Горе

Види још 
 Списак министара правде Србије
 Списак министара правде Југославије
 Списак министара правде Републике Македоније
 Списак председника Влада Црне Горе
 Списак министара Црне Горе
 Влада Црне Горе

Спољашње везе 
 ЦРНОГОРСКЕ ВЛАДЕ, МИНИСТАРСТВА И МИНИСТРИ
 Владе Црне Горе 1879 - 1918

Црногорски министри